Bizarro es un supervillano que aparece en los cómics publicados por DC Comics.

El término Bizarro también pueden referirse a:

 Bizarro, una tira cómica de Dan Piraro.
Bizarro, género literario.
Cine bizarro, es un subgénero cinematográfico.
 Mondo Bizarro, álbum de Ramones.
 Javier Bizarro, poeta y guionista español.
 Bizarro Records, compañía discográfica uruguaya.
 Bizarra, una contraparte de Wonder Woman de DC Comics

Enlaces externos